cacique (opperhoofd), oorspronkelijk een indiaans, in het bijzonder Taíno, opperhoofd van een stam of dorp
Cacique (rum), een rumsoort uit Venezuela
cacique (vogel), een vogel uit de familie der icteridae

Zie ook
Cacique Manaure, een gemeente in de Venezolaanse staat Falcón
Villa Cacique, een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires